Pleven — cidade da Bulgária antigamente chamada Plevna

Cidades dos Estados Unidos
Plevna (Kansas)
Plevna (Montana)

Desambiguações de topônimos